Чемпионат Германии по футболу 1965/1966

 Чемпионат ГДР по футболу 1965/1966 — сезон 1965/1966 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1965/1966 — сезон 1965/1966 западногерманской Бундеслиги.